Die Malien Première Division 2021/22 ist die 50. Saison der höchsten malischen Spielklasse im Fußball. Meister wurde der Djoliba AC aus Bamako.

|}

Coupe du Mali 2021/22 

|}

Weblinks 
 https://rsssf.org/tablesm/mali2022.html#premiere

Fußballsaison 2021/22
Fußballwettbewerb in Mali